Африканский Кубок чемпионов 1996 — 32-й розыгрыш турнира, последний турнир с наименованием Африканский Кубок чемпионов, следующий турнир получил новый формат и новое имя Лига чемпионов КАФ. Трофей в четвёртый раз завоевал клуб «Замалек» из Египта.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1996